Rotterdam Open 2022, właśc. ABN AMRO Rotterdam 2022 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 500 w sezonie 2022 z cyklu Rotterdam Open rozgrywany w dniach 7–13 lutego 2022 roku w Rotterdamie na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 1 349 070 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2022
2022 w tenisie ziemnym
2022 w Holandii